Сри Ланка је учествовали на Светском првенству у атлетици на отвореном 2011. одржаном у Тегу од 27. августа до 1. септембра. За репрезентацију Сри Ланке најављено је учешће двојице атлетичара, али и ти спортисти нису имали постигли квалификационе норме, ни „wildcards“ (позивницу организатора). Двоје изабраних спортиста су национални рекордери, који су освојили једине две медаље за Сри Ланку на Азијском првенству у атлетици 2011. у Кобеу у Јапану..

На овом првенству спортисти Сри Ланке нису освојили ниједну медаљу. Оборен је један национални рекорд у трци на 1.500 метара.

Учесници 

 Мушкарци:
 Чаминда Виџекун — 1.500 м

 Жене:
 Кристин Мерил — 400 м препоне

Резултати

Мушкарци

Жене 

Легенда: НР = национални рекорд, ЛР= лични рекорд, РС = Рекорд сезоне (најбољи резултат у сезони до почетка првества), КВ = квалификован (испунио норму), кв = квалификова (према резултату)

Референце

Спољашње везе 
 Сајт светског првенства 2011.
 Званични сајт ИААФа
 Сри Ланка на СП 2011. сајт ИААФ 

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2011.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици на отвореном